Maluma steht für:

 einen Fachbegriff der Gestaltpsychologie, siehe Anmutung#Maluma und Takete

 Maluma (Jama'Are), Dorf bei Jama'Are, Bauchi, Nigeria
 Maluma (Nantou), Weiler westlich von Shuili, Landkreis Nantou, Taiwan
 Maluma (Machinga), Ort bei Machinga, Southern Region, Malawi
 Maluma (Nkhotakota), Ort bei Nkhotakota, Central Region, Malawi
 Maluma (Mafa), Weiler bei Mafa, Borno, Nigeria
 Maluma (as-Sulaimaniya), Dorf im Sharbazher District, Gouvernement as-Sulaimaniya, Kurdistan, Irak

 Maluma (Fluss), Fluss in Muchinga (Provinz), Sambia

 Maluma (Berg), Berg (1077 m) bei Tete, Mozambique

 Maluma, südafrikanische Avocado-Sorte, siehe Avocado #Eigenschaften der Frucht

Maluma ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Leonhard Maluma (1955–2021), tansanischer Geistlicher, Bischof von Njombe
 Maluma (Sänger), Künstlername von Juan Luis Londoño Arias (* 1994), kolumbianischer Reggaeton-Sänger